Erbe – termine generale che indica le piante utilizzate per i prodotti alimentari, gli aromi, la medicina e i profumi
 Kathryn Erbe – attrice statunitense
 Erbé – comune italiano del Veneto

Pagine correlate 
Erba (disambigua)